Pessoas
Josh Harrington
Jay Harrington
Paul Harrington
Desmond Harrington
Pádraig Harrington
Conde de Harrington

Localidades
Harrington (Delaware)
Harrington (Washington)
Harrington Park

Outros
3216 Harrington

Desambiguação
Desambiguações de topônimos